Osoby:
 Eva-Karin Westin – szwedzka biathlonistka
 Fredric Westin – szwedzki malarz
 Nore westin – szwedzki biathlonista

Inne:
 Westin – budynek w Seattle
 Westin Hotels & Resorts – amerykańska sieć hotelowa
 The Westin Bayshore – hotel w Vancouverze
 The Westin Las Vegas Hotel & Spa – hotel w Las Vegas
 The Westin Seattle – hotel w Seattle
 The Westin Warsaw – hotel w Warszawie

Zobacz też:
 The Residences at the Westin